

Codici 
 MPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maliana (Indonesia)

GWTTPDMPJJGDA
SWYREStout

Chimica 
 MPT – molibdopterina